Рибольди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рибольди, Агостино Гаэтано (1839—1902) — итальянский кардинал.
  (1923—2017) — итальянский прелат Римской католической церкви. 
  (род. 1986) — итальянский футболист.